
Жа́жда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

Этим словом озаглавлены:

В музыке 
 «Жажда» — первый советский сингл рок-группы «Аквариум», выпущенный фирмой «Мелодия» в виде грампластинки.
 «Жажда» — английская рок-группа.
 «Жажда» — студийный альбом Ренди Стонехилла 1998 года.
 «Жажда» — студийный альбом треш-метал группы Tankard 2008 года.

В кинематографе 
 «Жажда» — фильм 1949 года, Швеция, режиссёр Ингмар Бергман. Снят по одноимённому сборнику рассказов.
 «Жажда» — фильм 1957 года, Индия, режиссёр Гуру Датт.
 «Жажда» — фильм 1959 года, СССР, режиссёр Евгений Ташков. Посвящён Великой Отечественной войне.
 «Жажда» — фильм 1979 года, Австралия, режиссёр Род Харди.
 «Жажда» — фильм 2006 года, США, режиссёр Джереми Кастен.
 «Жажда» — фильм 2009 года, Южная Корея, режиссёр Пак Чхан Ук.
 «Жажда» — фильм 2011 года, Россия, режиссёр Алексей Колмогоров.
 «Жажда» — фильм 2013 года, Россия, режиссёр Дмитрий Тюрин.
 «Жажда» — 5-й эпизод в 5-м сезоне телесериала «Тайны Смолвилля».

В литературе 
 «Жажда» — одноактная пьеса Юджина О'Нила.
 «Жажда» — сборник стихов Саши Чёрного, изданный в 1923 году в Берлине.
 «Жажда» (в оригинале «Гавань моя неспокойна» — ) — роман литовского писателя Миколаса Слуцкиса (1968).
 «Жажда» — роман русского писателя Андрея Геласимова (2002).
 «Жажда» () — роман норвежского писателя Ю Несбё, одиннадцатый из серии о детективе Харри Холе (2017).

См. также 
 Жажда жизни
 Жажда золота
 Жажда мести
 Жажда смерти